Bob Greacen (1947-), joueur américain de basket-ball,
 Edmund Greacen (1876-1949), peintre américain,
  (1913-1982), géologue américaine, 
  (1920-208), poète irlandais,
  (1982-), footballeur écossais,
 
Patronyme anglais